7-й матч между сборными Китая и России по шахматам — проходил в Нинбо с 5 по 15 августа 2010 года. Первая часть матча (5 туров) игралась с классическим контролем (с 5 по 9 августа), вторая половина — в быстрые шахматы в четыре круга (с 11 по 14 августа).
 Зачет у мужчин и женщин — суммарный.

Матч завершился победой сборной Китая со счётом 128 : 122.
 Мужчины
 Классический контроль: Россия 9½ : 15½ Китай
 Быстрые шахматы: Россия 48½ : 51½ Китай
 Женщины
 Классический контроль: Россия 13½ : 11½ Китай
 Быстрые шахматы: Россия 50½ : 49½ Китай

Команды 
 Рейтинги даны на июль 2010 года.

Китай

Россия

Движение по турам

Ссылки 
 Официальная страница 
 Информация о матче на сайте chess.co.uk 
 7th China-Russia match: Chinese win the match 128-122 на сайте chessbase.com

Международные соревнования по шахматам в Китае
2010 год в шахматах
Август 2010 года
Международные спортивные соревнования в Нинбо
Спорт в Китае в 2010 году
Спорт в России в 2010 году
Российско-китайские отношения